Twerdochliby (ukrainisch ; russische Entsprechung Twerdochleby/Твердохлебы) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Kobeljaky, siehe Twerdochliby (Kobeljaky)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Poltawa, siehe Twerdochliby (Poltawa)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Reschetyliwka, siehe Twerdochliby (Reschetyliwka)